Die Prudential Hong Kong Tennis Open 2016 waren ein Damen-Tennisturnier in Hongkong im Rahmen der WTA Tour 2016. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 10. bis zum 16. Oktober 2016 zeitgleich zu den Generali Ladies Linz 2016 und den Tianjin Open 2016 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Jelena Janković, im Doppel war es die Paarung Alizé Cornet und Jaroslawa Schwedowa.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 8. bis 9. Oktober 2016 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze zur Teilnahme am Hauptfeld im Einzel.

Die folgenden Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Hongkong